Это — список самых ярких звёзд в созвездии Южный Треугольник. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Южный Треугольник (созвездие)
Южный Треугольник